Hilgersdorf bezeichnet:
 den deutschen Namen von Severní, einem Ortsteil der Gemeinde Lobendava in Tschechien
 Hilgersdorf (Landau an der Isar), Ortsteil der Stadt Landau a.d.Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Hilgersdorf (Wüstung), Wüstung im Waldgebiet Landwehr bei Wachau, Landkreis Bautzen, Sachsen